Севастопольский бульвар () в Париже — одна из главных транспортных артерий города. В своём начале разделяет 1-й и 2-й округа французской столицы, а затем 3-й и 4-й. Назван в честь победы Франции при осаде Севастополя во время Крымской войны.

Описание 
Длина бульвара составляет 1332 метра, а ширина — 30. Он начинается от площади Шатле и идёт на север, продолжаясь затем . Состоит из трёх автомобильных и одной автобусной полос. Хотя здесь расположено несколько ресторанов и множество бутиков, Севастопольский бульвар не является излюбленным местом досуга, в отличие от кварталов Маре и Ле-Аль, между которыми он располагается.

В 1922 году на этой улице был установлен первый в Европе светофор с привычными тремя цветами.

Галерея

Примечания 

Улицы I округа Парижа
Улицы II округа Парижа
Улицы III округа Парижа
Улицы IV округа Парижа
Бульвары Парижа
Улицы по алфавиту